Type 96 – carro armato cinese in servizio dagli anni novanta
 Type 96 – mitragliatrice leggera giapponese in uso nella seconda guerra mondiale
 Type 96 – obice giapponese in uso nella seconda guerra mondiale
 Type 96 – mortaio giapponese in uso nella seconda guerra mondiale
 Type 96 – cannone automatico antiaereo/anticarro giapponese in uso nella seconda guerra mondiale